Le tournoi de tennis de Moscou est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1991, classée en catégorie Tier V, se dispute à Saint-Pétersbourg du 23 au .

Larisa Neiland remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbara Rittner, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Elena Bryukhovets et Natalia Medvedeva.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moscou
 Saison 1991 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1991
Moscou
1991 en Russie
Événement sportif à Saint-Pétersbourg
Tennis en septembre 1991